Princ Willem Frederik Hendrik Nizozemský (13. června 1820, Soestdijk – 13. ledna 1879, Walferdange) byl třetím synem krále Viléma II. Nizozemského a jeho manželky, ruské velkokněžny Anny Pavlovny. Narodil se v Soestdijkském paláci.

Život 

Prince Hendrik byl v mládí jmenován důstojníkem námořnictva a sloužil mnoho let. Odtud pochází přezdívka de Zeevaarder (dále jen „Mořeplavec“), od portugalského prince Jindřicha Mořeplavce. V roce 1837 navštívil Nizozemskou východní Indii a zůstal tam sedm měsíců.

Princ Hendrik se v roce 1850 stal lucemburským guvernérem, na tomto postu působil až do své smrti v roce 1879. Během svého funkčního období spolupracoval s vládou na zahájení reakčního puče roku 1856, který upevnil moc monarchie a výkonné moci. Většinu změn však zvrátila nová ústava vydaná v roce 1868 po lucemburské krizi v roce 1867, během níž se koruna pokusila prodat velkovévodství Francii.

Oženil se dvakrát. Dne 9. května 1853 ve Výmaru se oženil s Amálií Sasko-Výmarsko-Eisenašskou a po její smrti roku 1872 se dne 24. srpna 1878 v Postupimi podruhé oženil s Marií Elisabeth Louisou Frederikou Pruskou. Obě manželství byla bezdětná. V době své smrti na zámku Walferdange byl třetím v pořadí následníků holandského trůnu. Zemřel na spalničky.

Po celý svůj život držel titul Jeho královská Výsost princ Hendrik Nizozemský, princ Oranžsko-Nasavský.

Vyznamenání 
Získal následující řády a vyznamenání:

 Nizozemsko: Velkokříž Řádu nizozemského lva
 Lucembursko: Velkokříž Řádu dubové koruny
 Ruské impérium: Rytíř Řádu sv. Ondřeje, 10. června 1834
 Pruské království: Rytíř Řádu černé orlice, 8. února 1842
 Sasko-výmarsko-eisenašské vévodství: Velkokříž Řádu bílého sokola, 4. února 1845
 Württemberské království: Velkokříž Řádu württemberské koruny, 1849
 Švédsko-norská unie: Rytíř Řádu Serafínů, 23. února 1850
 Ernestinská vévodství: Velkokříž Vévodského sasko-ernestinského domácího řádu, červen 1853
 Nasavsko: Velkokříž Řádu Adolfa Nasavského, červen 1858
 Hesenské kurfiřtství: Rytíř Řádu zlatého lva, 12. září 1859
 Oldenburské velkovévodství: Velkokříž Domácího a záslužného řádu vévody Petra Fridricha Ludvíka, 24. února 1878
 Belgie: Velkostuha Řádu Leopolda (vojenský), 25. března 1878

Předkové

Reference

Externí odkazy 
 

Narození v roce 1820
Narození 13. června
Narození v Baarnu
Úmrtí v roce 1879
Úmrtí 13. ledna
Úmrtí v Lucembursku
Oranžsko-nasavská dynastie
Pohřbení v Královské hrobce v Nieuwe Kerk v Delftu
Nositelé Řádu nizozemského lva
Lucemburští politici
Muži
Oranžsko-nasavští princové